Adab – antica città sumerica, oggi Bismaya
 Adab – tradizione avita in età preislamica e tradizione giuridica, sociale, politica e amministrativa in età islamica
 Adab – gesto di saluto cortese in uso nel sud-est asiatico
 Letteratura di adab – genere letterario arabo-islamico mirante all'educazione del gusto dell'uomo colto e intellettualmente curioso, come pure al buon amministratore della società islamica